Carrari, puede referirse a:

 Baldassarre Carrari el Viejo, pintor italiano del siglo XIV.
 Baldassarre Carrari el Joven (1460-1516), pintor italiano.
 Vincenzo Carrari (1539-1596), escritor e historiador italiano.
 Arturo Carrari (1867-1935), director de cine italiano.
 Torre Carrari una de las históricas Torres de Bolonia, de los siglos XII y XIII.
 Familia Carrari una antigua familia italiana, originaria de Bolonia (Emilia Romaña).